Saksen-Eisen was een van de Ernestijnse hertogdommen in Thüringen met als hoofdstad Eisenach. Er zijn in de geschiedenis drie verschillende gebieden geweest die Saksen-Eisenach werden genoemd:
 Van 1596 tot 1638.
 Van 1640 tot 1644.
 Van 1672 tot 1741.

Na 1741 ging het vorstendom op in het grotere Hertogdom Saksen-Weimar-Eisenach.